Armando Sadiku (né en 1991), footballeur albanais ;
  (née en 1993), footballeuse suédoise ;
  (né en 1991), footballeur kosovar ;
  (1915–1943), héros du peuple d'Albanie.